

Personnalités 

 Aline Trede (née en 1983), personnalité politique suisse ;
 Monique Trédé-Boulmer (née en 1944), helléniste française ;
 Nils Trede (né en 1966), écrivain allemand.